Бояна Йовановські була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла з рахунком 6–2, 7–6(7–4) Карін Кнапп, яка виграла свій перший титул WTA, не програвши жодного сету.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфінали

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Б Йовановські
|RD1-score01-1=1
|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=6|RD1-seed02=PR
|RD1-team02= К Бондаренко
|RD1-score02-1=6|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= М Заневська
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=6|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=
|RD1-team04= А Кудрявцева
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= В Долонц
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= У Радванська
|RD1-score06-1=6|RD1-score06-2=6|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= М Мінелла
|RD1-score07-1=5
|RD1-score07-2=0
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=5
|RD1-team08= Д Векич
|RD1-score08-1=7
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09= Л Арруабаррена
|RD1-score09-1=5
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10= Н Абдураїмова
|RD1-score10-1=7|RD1-score10-2=6|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= К Кучова
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=64
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= О Панова
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=77
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Й Якшич
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14={{nowrap| А Аманмурадова}}
|RD1-score14-1=6|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=6|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= Л Кіченок
|RD1-score15-1=77
|RD1-score15-2=77
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= Д Ковінич
|RD1-score16-1=65
|RD1-score16-2=62
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Б Йовановські
|RD2-score01-1=78|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=6|RD2-seed02=
|RD2-team02= А Кудрявцева
|RD2-score02-1=66
|RD2-score02-2=6|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=
|RD2-team03= У Радванська
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=5
|RD2-team04= Д Векич
|RD2-score04-1=3
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=WC
|RD2-team05= Н Абдураїмова
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6|RD2-score05-3=6|RD2-seed06=
|RD2-team06= О Панова
|RD2-score06-1=6'''
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=4

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2014